Grau Fahrenheit, unitat de temperatura.
 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 - 1736), físic i inventor.
 Fahrenheit 451, novel·la de Ray Bradbury.
 Fahrenheit 451, pel·lícula estrenada en 1966.
 Fahrenheit 9/11, documental estrenat en 2004.
 Fahrenheit, aventura gràfica publicada en 2005.